Black-Mountain ist der Name folgender Nationalparks

 Black-Mountain-Nationalpark (Queensland), ein Park im Norden von Queensland, Australien
 Jigme-Singye-Wangchuck-Nationalpark, früher Black-Mountain-Nationalpark in Bhutan